Verclas ist der Name von

 Gustav Verclas (1853–1925), deutscher Schlossermeister, Fabrikant und Erfinder
 Till Verclas (* 1953), deutscher Kupferdrucker und Künstler

Verclas steht für

 Verclas-Normaluhr, 1877 auf dem Aegidientorplatz in Hannover aufgestellte Normaluhr, seit 1972 verschollen